Невражин — русская фамилия. Известные носители:
 Невражин, Владимир Иванович (1868—1918) — русский кораблестроитель, директор Адмиралтейского завода, генерал-майор.
 Невражин, Георгий Николаевич (1867—1914) — командир 3-го гренадерского Перновского полка, полковник гвардии.